Провинция Аликанте () входит в автономное сообщество Валенсия и включает в себя 141 муниципалитет. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Аликанте также объединены в девять комарок: Марина-Альта (33 муниципалитета), Вега-Баха-дель-Сегура (27), Комтат (24), Марина-Баха (18), Виналопо-Миджа (11), Алаканти (10), Ойя-де-Алькой (8), Альто-Виналопо (7) и Бахо-Виналопо (3).

Провинция Аликанте занимает площадь в 5816 км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Аликанте, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Аликанте — Ориуэла (365,44 км²), а самый маленький — Алькерия-де-Аснар (1,08 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Аликанте, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Аликанте указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Адсубия
 2 — Агост
 3 — Агрес
 4 — Агвас-де-Бусот
 5 — Альбатера
 6 — Алькалали
 7 — Алькосер-де-Планес
 8 — Альколеча
 9 — Алькой
 10 — Альфафара
 11 — Альфас-дель-Пи
 12 — Альгорфа
 13 — Альгенья
 14 — Аликанте
 15 — Альморади
 16 — Альмудайна
 17 — Алькерия-де-Аснар
 18 — Альтеа
 19 — Аспе
 20 — Балонес
 21 — Баньерес
 22 — Бенасау
 23 — Бенехама
 24 — Бенехусар
 25 — Бенферри
 26 — Бениарбеч
 27 — Беньярда
 28 — Беньяррес
 29 — Бенидолеч
 30 — Бенидорм
 31 — Бенифальим
 32 — Бенифато
 33 — Беничембла
 34 — Бенихофар
 35 — Бенильоба
 36 — Бенильуп
 37 — Бенимантель
 38 — Бенимарфуль
 39 — Бенимасот
 40 — Бенимели
 41 — Бениса
 42 — Бенитачель
 43 — Бьяр
 44 — Бигастро
 45 — Болулья
 46 — Бусот
 47 — Кальоса-де-Энсаррья
 48 — Кальоса-де-Сегура
 49 — Кальп
 50 — Кампельо
 51 — Кампо-де-Мирра
 52 — Каньяда
 53 — Касталья
 54 — Кастель-де-Кастельс
 55 — Катраль
 56 — Косентайна
 57 — Конфридес
 58 — Кош
 59 — Кревильенте
 60 — Куатретондета
 61 — Дайя-Нуэва
 62 — Дайя-Вьеха
 63 — Дения
 64 — Долорес
 65 — Эльче
 66 — Эльда
 67 — Фачека
 68 — Фаморка
 69 — Финестрат
 70 — Форментера-дель-Сегура
 71 — Гата-де-Горгос
 72 — Гаянес
 73 — Горга
 74 — Гранха-де-Рокамора
 75 — Гуадалест
 76 — Гуардамар-дель-Сегура
 77 — Ондон-де-лас-Ньевес
 78 — Ондон-де-лос-Фрайлес
 79 — Иби
 80 — Хакарилья
 81 — Халон
 82 — Хавеа
 83 — Хихона
 84 — Льибер
 85 — Лорча
 86 — Мильена
 87 — Монфорте-дель-Сид
 88 — Моновар
 89 — Лос-Монтесинос
 90 — Мурла
 91 — Муро-де-Алькой
 92 — Мучамьель
 93 — Новельда
 94 — Ла-Нусия
 95 — Ондара
 96 — Ониль
 97 — Орба
 98 — Орчета
 99 — Ориуэла
 100 — Парсент
 101 — Педрегер
 102 — Пего
 103 — Пенагила
 104 — Петрель
 105 — Пилар-де-ла-Орадада
 106 — Пиносо
 107 — Планес
 108 — Эльс-Поблетс
 109 — Полоп
 110 — Рафаль
 111 — Рафоль-де-Альмуния
 112 — Редован
 113 — Рельеу
 114 — Рохалес
 115 — Ла-Романа
 116 — Сагра
 117 — Салинас
 118 — Сан-Фульхенсио
 119 — Сан-Исидро
 120 — Сан-Хуан-де-Аликанте
 121 — Сан-Мигель-де-Салинас
 122 — Сан-Висенте-дель-Распеч
 123 — Санет-и-Негральс
 124 — Санта-Пола
 125 — Сакс
 126 — Селья
 127 — Сениха
 128 — Тарбена
 129 — Теулада
 130 — Тиби
 131 — Тольос
 132 — Тормос
 133 — Торремансанас
 134 — Торревьеха
 135 — Валь-де-Алькала
 136 — Валь-де-Эбо
 137 — Валь-де-Гальинера
 138 — Валь-де-Лагуарт
 139 — Верхель
 140 — Вильяхойоса
 141 — Вильена

Примечания

Ссылки 

 
 

 
Аликанте